Мела́к () — французское имя собственное. Может означать:

 Эзекиель дю Ма, граф де Мелак (1630—1704) — французский полководец и генерал в годы правления короля Людовика XIV.
 Мелак — за́мок на юге Франции в исторической провинции Руэрг, современный департамент Аверон.